Henry Carey peut se référer à :

 Henry Carey (1526-1596),  Hunsdon, courtisan et administrateur anglais du  ;
 Henry Carey (1580-1666),  de Douvres et homme politique anglais ;
 Henry Carey (1596-1661),  comte de Monmouth, aristocrate et traducteur anglais ;
 Henry Carey (1687-1743), écrivain anglais ;
 Henry Charles Carey (1793-1879), économiste américain.